

Sécurité 
Le terme brigade mobile peut faire référence :
 aux brigades du Tigre, officiellement « brigades régionales de police mobile », les ancêtres de l’actuelle police judiciaire française ; 
 à la brigade mobile de la police judiciaire, brigade de police algérienne ;
 à la squadra mobile, service de police judiciaire italienne ;
 à la Brigade Mobil, corps de la police indonésienne spécialisé dans les situations d'urgence.

Fiction 
 Squadra mobile est une série télévisée policière diffusée sur canal 5